Жан Кулон (; 1904—1999) — французский математик и геофизик, один из основателей группы математиков Бурбаки (участвовал в работе группы с апреля 1935 года по 1937 год).

Основные результаты получены в физике, в частности, в области геомагнетизма и атмосферного электричества.

С 1957 года по 1962 год директор крупнейшего исследовательского центра Франции The Centre national de la recherche scientifique («Национальный центр научных исследований», CNRS), с 1962 по 1967 — президент Национального центра космических исследований (Франция). В 1976—1977 годах — президент Французской академии наук.

Награды 
 Премия Жюля Жансена (1961).

Примечания 

Математики по алфавиту
Математики Франции
Математики XX века
Бурбаки
Члены Французской академии наук
Лауреаты премии Жюля Жансена
Президенты Французского астрономического общества
Президенты Международного геодезического и геофизического союза
Президенты Французской академии наук
Президенты Международного совета по науке
Лауреаты премии Шарля Лагранжа